Bindu hace referencia a varios artículos:

En sánscrito
 Bindu (sánscrito), término que significa  « gota », « punto » o incluso « signo sobre el rostro », en la escrituras brahmi suele ser un signo diacrítico.
 Bindu (chakra) llamado en ocasiones bindu visarga es un término que generalmente alude a uno de los chakras del yoga, en algunas escuelas de haṭha yoga es el octavo chakra (y muchas veces se confunde con el sahasrara chakra) en otras escuelas de yoga e hinduismo es un chakra menor.

Lugares 
 Bindu (India) , aldea del distrito de Darjeeling de Bengala Occidental;
 Bindu (República Democrática del Congo), sector administrativo del territorio de Kahemba, en el distrito del Kwango en la provincia de Bandundu.

Personas
 Bindu (actriz) (nacida en 1951), actriz india;
 Bindu (actriz de Bangladesh) (nacida en 1988);
 Bindu Krishna , política india;
Bindu Madhavi , modelo y actriz de la India en películas habladas en tamil y en telugu;
 Bindu Panicker, actriz india en películas en malayalam;
 Bindu De Stoppani, actriz india; 
 R. Bindu , exalcalde de la corporación municipal Thrissur.